NLO ist die Abkürzung für:
 Nichtlineare Optik
 den Flughafen Kinshasa-N’Dolo nach dem IATA-Code
 Niedersächsische Landkreisordnung
 Natural Language Ontology eine Ontologie_(Informatik) für natürliche Sprache
 Nowoje literaturnoe obosrenie (Zeitschrift), russische Zeitschrift
 Nowoje literaturnoe obosrenie (Verlag), russischer Verlag

NLO